Moceanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

Dominique Moceanu
Gheorghe Moceanu

Nume de familie românești